Dayot est un patronyme porté par plusieurs personnalités françaises ;
 Armand Dayot (1851 - 1934), critique d'art et historien d'art français ;
 Eugène Dayot (1810 - 1852), journaliste, poète et romancier ;
 Félix Dayot né Généreux Félix Prosper Dayot (, Redon -  à Macao, Chine), hydrographe français. Frère de Jean-Marie Dayot (1760 - 1809) ; 
 Jean-Marie Dayot (1760 - 1809), marin explorateur. Frère de Félix Dayot (1772 - 1821) ;
 Liliane Dayot ( - † ), enseignante-chercheuse, auteure, photographe, militante politique française.

Homonymie de patronyme